Вард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вард, Джефф (1962—1993) — барабанщик разных групп, включая Nine Inch Nails, Hammeron, Revolting Cocks, Ministry, Lard и Low Pop Suicide.
 Вард, Крис (род. 1968) — английский шахматист, гроссмейстер (1996).
 См. также 
 Ассаль-эль-Вард — город на юге Сирии, в провинции Дамаск, и расположен к северо-востоку от Дамаска, вдоль сирийско-ливанской границы.
 Варда (значения)
 Уорд